КР-860 «Крылья России» — проект двухпалубного пассажирского самолёта ОКБ Сухого.
 «Крылья России» — российская ежегодная национальная премия, присуждаемая лучшим авиакомпаниям страны. 
 «Крылья России» — всероссийский песенный фестиваль, посвящённый авиации и космонавтике.
 «Крылья России» — цикл документальных фильмов об истории развития отечественной авиационной техники («ТРК ВС РФ «Звезда», 2013).  
 Крылья России — телестудия.
 «Крылья России» (Red Jets) — компьютерная игра, авиасимулятор.